Нижче наведено список 57 муніципалітетів провінції Мачерата. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Мачерата